

Personaggi immaginari 
 Apicella – protagonista del film Sogni d'oro
 Brigadiere Apicella – personaggio del film Girolimoni, il mostro di Roma
 Mariarosa Apicella – protagonista del film La donnaccia
 Michele Apicella – personaggio immaginario del cinema
 Toninio Apicella – protagonista della miniserie Tre donne

Persone 
 Enzo Apicella – autore di fumetti, designer, pittore e giornalista italiano
 Lucia Apicella – filantropa
 Marco Apicella – pilota automobilistico italiano
 Mariano Apicella – cantante e chitarrista italiano
 Marcello Apicella – diplomatico italiano
 Marco Apicella – pilota automobilistico italiano
 Tina Apicella – attrice italiana
 Vincenzo Apicella – vescovo cattolico italiano

en:Apicella